Чермен
 Чермен — село в Пригородном районе Северной Осетии
 Чермен — осетинское имя
 Чермен — художественный фильм, Грузия-фильм, 1970, по одноимённой пьесе Григория Плиева
 Чермен Тулатов  - осетинский народный герой из селения Кобан , живший в конце 18-начале 19 вв.